Sirka ist der Name folgender Orte:

in der Ukraine:
 Sirka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Sirka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Sirka (Poliske), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske
 Sirka (Schyrjajewe), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe
 Sirka (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Sirka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Sirka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel

in anderen Ländern:
 Sirka (Togo), Stadt in der Region Kara, Togo
 Sirka (Indien), Stadt im Bundesstaat Jharkhand, Indien

Sirka steht für:

 Sirka (Vorname), weiblicher Vorname
 Sirka, Olessja, Pseudonym von Olha Kossatsch-Krywynjuk

Siehe auch:
Sirkka
 Tscherwona Sirka